Чурчич (, ) — сербская фамилия. Известные носители:
 Чурчич, Владица (род. 1978) — югославский и сербский футболист, полузащитник.
 Чурчич, Милич (род. 1981) — сербский футболист.
 Чурчич, Радисав(род. 1965) — югославский и израильский баскетболист.
 Чурчич, Радован (род. 1972) — югославский футболист, сербский футбольный тренер.